Анимас има више значења:
 Анимас (Нови Мексико)
 Анимас (Порторико)